Markatal bezeichnet:

 Tal der Marka, siehe Marka (Fluss)
 Markatal (Naturschutzgebiet), Naturschutzgebiet in Niedersachsen
 Markatal (Ertragsmaß), landwirtschaftliches Ertragsmaß auf den Färöern

Markatal ist Namensbestandteil von

 Markatal bei Bischofsbrück, Naturschutzgebiet in Niedersachsen